Nikolai Nikolajewitsch Andrejew ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Nikolajewitsch Andrejew (Vizeadmiral) (1824–1888), russischer Vizeadmiral 
 Nikolai Nikolajewitsch Andrejew (Physiker) (1880–1970), ukrainisch-russischer Physiker und Hochschullehrer
 Nikolai Nikolajewitsch Andrejew (Kryptograph) (1929–2006), sowjetischer und russischer Kryptograph
 Nikolai Nikolajewitsch Andrejew (Mathematiker) (* 1975), russischer Mathematiker